Емпайър за най-добър трилър () е една от категориите на наградите на списание Емпайър.

Победители и номинирани

2006 – 2009

2010 – 

Трилър